В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Мона Геррант і Енн Кійомура виграли титул, у фіналі перемігши пару Маріта Редондо і Грір Стівенс 6-3, 4-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (півфінал)
 Мона Геррант /  Енн Кійомура (чемпіонки)

 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (півфінал)
 Івонн Гулагонг /  Пеггі Мічел (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas